Надеждовка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Надеждовка — прежнее, до 90-х годов название села Коныр Алакольского района Алматинской области.

Россия 
 Надеждовка — село в Алексеевском районе Белгородской области.
 Надеждовка — деревня в Льговском районе Курской области.
 Надеждовка — деревня в Москаленском районе Омской области.
 Надеждовка — деревня в Исилькульском районе Омской области, упразднена в 1956 г.

Украина 
 Надеждовка — село в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Надеждовка — село в Новомосковском районе Днепропетровской области.
 Надеждовка — село в Синельниковском районе Днепропетровской области.
 Надеждовка — село в Александровском районе Донецкой области.
 Надеждовка — село в Голованевском районе Кировоградской области.
 Надеждовка — село в Братском районе Николаевской области.
 Надеждовка — село в Арцизском районе Одесской области.
 Надеждовка — исчезнувшее село в Барвенковском городском совете Барвенковского района Харьковской области.
 Надеждовка — село в Барвенковском районе Харьковской области.
 Надеждовка — село в Лозовском районе Харьковской области.
 Надеждовка — село в Белозерском районе Херсонской области.
 Надеждовка — село в Чаплинском районе Херсонской области.

См. также 
Новонадеждовка